Süßholzraspeln bezeichnet:

 die spanabhebende Bearbeitung von getrockneten Wurzelstöcken des Schmetterlingsblütlers Süßholz zur Gewinnung weiternutzbarer Zwischenprodukte, insbesondere in der Süßwarenindustrie (Lakritzherstellung).
 Figürlich: Schönreden; inhaltsarme, schmeichlerische Konversation betreiben.